Kocks ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kocks (* 1960), deutscher Künstler
 Fred Kocks (1905–1989), deutscher Landschaftsmaler und Museumsleiter
 Friedrich Kocks (1902–1975), deutscher Eisenhüttenkundler und Unternehmer
 Gustav Kocks (1833–1886), Unternehmensgründer (Drahtseilerei) in Mülheim an der Ruhr
 Hans-Hermann Kocks (* 1945), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Klaus Kocks (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler und PR-Berater

Siehe auch:
 Kocks Krane
 Cocks
 Cox
 Koks (Begriffsklärung)
 Kox